Snaar (muziek), een gespannen draad op of in een muziekinstrument die bij aanraking een klank opwekt
 Snaartheorie, hypothese die probeert de vier fundamentele natuurkrachten met één universele omvattende basistheorie te verklaren
 Snaar (aandrijving), een aandrijfriem voor diverse apparaten
 zie ook Aandrijfriem
 de bespanning van een racket